Лев Валерианович Ку́клин (17 августа 1931, Новозыбков — 22 июня 2004, Санкт-Петербург) — советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник.

Биография 
Лев Куклин родился 17 августа 1931 года в Новозыбкове (ныне — Брянская область). Родители его были . Окончив до Великой Отечественной войны в Ленинграде два класса школы, переехал к родителям отца в Вельск, где работал на лесозаготовках, подмастерьем токаря, окончил семилетнюю школу, там же он начал писать стихи. После войны вернулся в Ленинград и после окончания средней школы был принят в Ленинградский горный институт, который окончил в 1954 году.

Печататься начал в 1947 году, когда его стихи были включены в сборник «Первая встреча», публиковались в пионерских газетах. По впечатлениям от работы в 1954 году в Казахстане написана его книга «Соседям по жизни», вышедшая в 1958 году. Член КПСС с 1960. С 1961 года являлся членом Союза писателей СССР.

Лев Куклин написал несколько десятков книг, в том числе «Рудник радости» (1964), «Зелёная планета» (1969), «Зов» (1977), «Горожане» (1980), «Динамитный патрон» (1984), «Моя анкета» (1984), «Прямой взгляд» (1986), «Диалог» (1988), «Несколько школьных „почему?“: раздумья о воспитании» (1989), «Автострада» (1991), «Год лошади» (1999).

На слова Льва Куклина советскими и российскими композиторами написан ряд песен, в том числе «Сколько нас?» (муз. О. Хромушина), «Песня о голубых городах» (из кинофильма «Два воскресенья», муз. А. Петрова), «Качает, качает…» (из спектакля «Иду на грозу», муз. А. Колкера), «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» (муз. Ю. Зарицкого), «Звёзды в кондукторской сумке: песня-мечта» (муз. А. Петрова), автор текста песни из кинофильма «Макар-следопыт».

Лев Куклин является соавтором сценария к фильму «Его звали Роберт» (1967), написал также песню «Кто сказал, что дважды два четыре» к этому фильму на музыку А. Петрова, автор сценария фильмов «Ночи полчаса» (1966), «Своя судьба, своя строка» (1973), «Песни и праздники» (1974), «Корабелы» (1980). Написал либретто к опере Ю. Зарицкого «Меч кузнеца» (1973) по пьесе «Девичье озеро», к опере «Песни Белого моря» (1977).

Пародию на стихотворение Куклина

написал Александр Иванов

Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.

В Вельске есть музей Льва Куклина.

Примечания

Ссылки 

Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники России
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета